Hengge ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Hengge (1930–1997), Chemiker und Hochschullehrer 
 Helga Hengge (* 1966), deutsche Journalistin und Bergsteigerin
 Josef Hengge (1890–1970), deutscher Maler
 Paul Hengge (1930–2015), österreichischer Schriftsteller
 Regine Hengge (* 1956), deutsche Mikrobiologin

Siehe auch:
 Haenke
 Hencke
 Henke